Amos Benevelli (n. 1951) – ex cestista italiano
 Luigi Benevelli (n. 1942) – politico e psichiatra italiano
 Giacomo Benevelli (1925-2011) – scultore italiano
 Mirko Benevelli (n. 1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano